Bobenheim am Berg – comune del circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)
 Bobenheim-Roxheim – comune del circondario rurale Rhein-Pfalz-Kreis (Renania-Palatinato)